Osoby o tym nazwisku:
 Iona Nikitczenko – radziecki sędzia
 Nikołaj Nikitczenko – radziecki polityk
 Witalij Nikitczenko – radziecki polityk